Osoby o tym nazwisku:
 Francisco Javier Hernández Arnedo – rzymskokatolicki duchowny

Miejscowości o tej nazwie:
 Arnedo – miasto w Hiszpanii